Higden steht für:

 Higden (Arkansas), Ort im US-Bundesstaat Arkansas
 Ranulf Higden (* ca. 1280; † 1364), englischer Chronist und Benediktinermönch

Siehe auch:
 Higdon